Esta é uma lista de futebolistas do Futebol Clube Bravos do Maquis.

Por ano

Equipa 2015

Equipa 2016 
Guarda-redes:Lami e Feliciano
Defesas:Lelo, Ikuma, Sávio, Yuri e Vado II
Médios:Tshukuma, Ávalos, Djó, Pique, Nilton, Baresi, Sequeseque e Valter.
Avançados:Mbomá, Vado, Monteiro e Nito Rodrigo

Equipa 2017 
Guarda-redes: Rochana e Dadão;
Defesa:Miro, Dino, Lelo, Etah, Elídio, Vado II, Dabanda, Sávio, Dudo, Yuri, Lourenço e Betinho
Médio:Vovó, Mário, Quinzinho, Carlos, Josimar, Djó, Marcelo, Pataca, Vadinho, Kilombo, Jú, Jó, Kitengo,Brenan, Valter, Milex, Nani, Cédric, Madola.
Avançado:Sonito, Manucho, Paizinho, Chole, Luciano, Vado. 

Futebol Clube Bravos do Maquis